Алекса́ндр Шеховцо́в:
 Шеховцов, Александр Александрович (род. 1939) — советский и украинский живописец, дизайнер.
 Шеховцов, Александр Андреевич — советский и российский эколог.